

Села 
 Сергіївка — Херсонська область, Каховський район, Великолепетиська селищна громада (до 2020 року — ліквідований Великолепетиський район)
 Сергіївка — Херсонська область, Каховський район, Таврійська міська громада